В этой статье представлены лидеры плей-офф НХЛ по основным статистическим показателям.

Индивидуальная статистика игроков в плей-офф НХЛ 
Вся приведённая статистика отображает состояние дел на конец сезона 2021/22. Критерии отбора указаны курсивом.
По каждой категории приведены двадцать лучших показателей. При равенстве показателей за карьеру сортировка игроков по алфавиту, в данных за сезон сортировка в хронологическом порядке, затем по алфавиту.
Евгений Малкин = Полужирным шрифтом выделены действующие игроки.

Лидеры НХЛ по очкам 
 Очки за игру в карьере — минимум 50 очков за карьеру. Очки за игру в сезоне — минимум 15 очков в сезоне.
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .

Лидеры НХЛ по передачам 
 Передачи за игру в карьере — минимум 30 передач за карьеру. Передачи за игру в сезоне — минимум 10 передач в сезоне.
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .

Лидеры НХЛ по голам 
 Голы за игру в карьере — минимум 20 голов за карьеру. Голы за игру в сезоне — минимум 8 голов в сезоне.
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .
{|
| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

Лидеры НХЛ по штрафным минутам 
 Штраф за игру в карьере — минимум 100 штрафных минут за карьеру. Штраф за игру в сезоне — минимум 40 штрафных минут в сезоне, минимум 5 игр.
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .

Лидеры НХЛ по броскам 
 % бросков за карьеру — минимум 80 бросков за карьеру. % бросков в сезоне — минимум 15 бросков в сезоне.
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .

Лидеры НХЛ по играм и показателю плюс/минус 
 В данных по сезонам, год можно узнать во всплывающей подсказке — .

Ссылки 
 List of National Hockey League statistical leaders 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 
 Hockey-Reference 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ